A magyar férfi kosárlabdakupát 1951-től írja ki a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A sorozatot 1989-ig Magyar Népköztársaság-kupának hívták. A kupát kieséses rendszerben rendezik, de a 80-as évekig többször előfordult, hogy körmérkőzéses formában játszották. Az 1980-as évektől selejtezőtornát, majd négyes döntőt tartottak. 2014-től kezdve nem rendeznek selejtezőt, a bajnokság első 8 helyezettje vesz részt a háromnapos nyolcas döntőben, melyet ugyanebben az évben Zsíros Tiborról neveztek el.

Az eddigi döntők 

* körm: körmérkőzés; hu: hosszabbítás után

Megjegyzés: körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. Általában egyfordulós volt a körmérkőzés, de néha kétfordulós is volt. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Helyszín: A nem jelölt városú helyszínek mind Budapesten vannak. A Baross utca a Bp. Vörös Meteor, a Kinizsi utca a MAFC, a Városmajor a BSE, a Hungária körút az MTK-VM, a Dózsa György út a Bp. Honvéd pályája.

Győztesek 
17: Bp. Honvéd
9: Szolnoki Olajbányász
7: Egis Körmend
5: MAFC, Csepel SC
4: Alba Fehérvár, Atomerőmű SE, Zalaegerszegi TE KK
3: Ganz-MÁVAG VSE
1: Bajai SK, Soproni MAFC, Kaposvári KK, Univer Kecskeméti SE, Pécsi VSK-Pannonpower, Falco KC Szombathely

Források
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport
Népsport évkönyv
Nemzeti Sport Online: kosárlabda lexikon

Jegyzetek

Lásd még 
 Magyar férfi kosárlabda-bajnokság (első osztály)
 Magyar női kosárlabda-bajnokság (első osztály)
 Magyar női kosárlabdakupa

Magyar kosárlabda